Damsingel i tennis vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 28 juli och 4 augusti 2012 på All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Medaljörer

Format 
64 spelare deltog i en vanlig utslagsturnering där den vinnande spelaren avancerade till nästa omgång.

Resultat

Finaler 

|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=14
|RD2-team4=
|RD2-score4-1=2
|RD2-score4-2=3
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=4
|RD3-team1=|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=3
|RD3-team2=
|RD3-score2-1=0
|RD3-score2-2=1
|RD3-score2-3=

|3rd-seed1=1
|3rd-team1={{nowrap|}}
|3rd-score1-1=6
|3rd-score1-2=6
|3rd-score1-3=
|3rd-seed2=14
|3rd-team2=
|3rd-score2-1=3
|3rd-score2-2=4
|3rd-score2-3=
}}

Övre halvan

Sektion 1 

|RD3-score01-1=78
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=16
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=66
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=65
|RD3-score03-2=65
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=7
|RD3-team04=|RD3-score04-1=77
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01={{nowrap|}}
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=7
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3 

|RD3-score04-1=68
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=5
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=3
|RD4-team02=
|RD3-score03-1=77
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=65
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=6
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=63
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=14
|RD4-team02=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2012